

Persone 
 Alan MacGregor Cranston (1914-2000) – giornalista e politico statunitense
 Cammy MacGregor (1968) – tennista statunitense
 Cynthia MacGregor (1964) – tennista statunitense
 Fraser James Macgregor Brown (1989) – rugbista a 15 britannico
 Gregor MacGregor (1786-1845) – militare, avventuriero e truffatore britannico
 Joanna MacGregor (1959) – compositrice e pianista inglese
 Katherine MacGregor (1925-2018) – attrice statunitense
 Mary MacGregor (1948) – cantante statunitense
 Norval MacGregor (1862-1933) – regista, attore e produttore cinematografico statunitense
 Rob Roy MacGregor (1671-1734) – brigante ed eroe nazionale scozzese
 Samuel Liddell MacGregor Mathers (1854-1918) – esoterista, scrittore, traduttore e mago britannico

Altro
 20874 MacGregor – asteroide della fascia principale
 Targhetta MacGregor, o Placchetta MacGregor – importante manufatto egizio, probabilmente proveniente dalla tomba del faraone Den

Pagine correlate 
McGregor